Florenţa (Ţacu-)Crăciunescu (1955, Craiova  2008), une athlète roumaine
 Gabriel Crăciunescu (* ?, [?]), archéologue roumaine 
 Grigore Crăciunescu (* 1948, Todirești), un homme politique roumain 
 Ioana Crăciunescu (* 1950, [?]), actrice de théâtre, de cinéma et poète roumain 
 Ion Crăciunescu (* 1950, Craiova), un arbitre roumain de football
 Theodor Crăciunescu, ou: Teodor (* 1977), un arbitre de football roumain

Voir aussi 
 Crăciunești
 Crăciun

 Karácsony
 Karácsonyi

Références 

Patronyme roumain